Start-up puede referirse a:

 Startup, concepto empresarial.
 Startup, localidad ubicada en Snohomish, Washington.
 Startup weekend, evento de desarrollo de software.
 Startup visa, categoría de visa para emprendedores.
 StartUp-Manager, programa computacional.
 Start-Up Chile, compañía chilena aceleradora de startups.
 Start-Up, serie de televisión surcoreana de 2020.